

Geografia
 Alarcón – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Olmedilla de Alarcón – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Pozuelo de Alarcón – comune spagnolo nella comunità autonoma di Madrid

Persone 
 Fabián Alarcón (n. 1947) – politico ecuadoriano
 Francisco Román Alarcón (n. 1992) – calciatore spagnolo
 Hernando de Alarcón (1466-1540) – militare spagnolo
 Hernando de Alarcón (1500-1541) – esploratore e navigatore spagnolo
 Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639) – drammaturgo e scrittore messicano
 Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) – scrittore spagnolo
 Ricardo Alarcón de Quesada (1937-2022) – politico e diplomatico cubano
 Roberto Roberto Alarcón (n. 1924) – ex calciatore argentino